Umma – starożytne miasto sumeryjskie
 Umma – słowo arabskie
 Umma – rodzaj ważek